Le mot Mentawaï (ou Mentawai) désigne originellement un archipel situé dans l'océan Indien, environ  à l'ouest de Sumatra (Indonésie). Ce nom, attribué par les explorateurs occidentaux, a une origine confuse mais certainement extérieure à l'archipel.

Sciences et techniques

Biologie 
 Plusieurs espèces d'animaux, découvertes dans les îles Mentawaï voire endémiques de cet archipel, ont reçu un nom vernaculaire faisant référence à Mentawaï. C'est notamment le cas du Macaque de Mentawaï (Macaca pagensis) et du Semnopithèque de Mentawai (Presbytis potenziani), deux primates, ainsi que du Petit-duc des Mentawai (Otus mentawi), un rapace.

Géologie 
 La faille de Mentawaï est une faille sous-marine qui borde à l'ouest le . C'est notamment le long d'un segment de cette faille que s'est produit le  en 2000.

Sciences humaines et sociales 
 Les Mentawaï sont la population autochtone des îles Mentawaï.
 Le mentawaï est une langue du groupe des langues sumatra du Nord-Ouest, parlée par les Mentawaï.

Toponyme 

 les îles Mentawaï, un archipel situé en Indonésie, environ  à l'ouest de Sumatra. Ses îles principales sont Siberut, Sipora, Pagai Utara et  ;
 Le détroit de Mentawaï, qui sépare les îles Mentawaï de Sumatra.

Notes et références